«Эль Дахлея» — египетский футбольный клуб из города Каир, выступающий в Египетской Премьер-лиге. В сезоне 2010/2011 клуб впервые смог заработать повышение в главную лигу Египта по футболу. В своём дебютном сезоне клуб занимал последнее место в лиге на момент преостановки чемпионата.

История выступлений

Ссылки 
 Профиль клуба на soccerway.com 

Появились в 2005 году в Египте
Футбольные клубы Каира